Le tournoi The Hong Kong Football Club Open 2022 est l'édition 2022 du tournoi The Hong Kong Football Club Open qui se déroule du 6 au 10 décembre 2022 à Hong Kong. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA World Tour Bronze et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 24 participants dont huit joueurs têtes de série et deux wild card Max Lee et Lau Tsz-Kwan.
La finale oppose les deux premières têtes de série et c'est Marwan El Shorbagy qui s’impose face à Mazen Hesham.

Dotation et points 
En 2022, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2022-2023 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Événement sportif international à Hong Kong
Compétition de squash à Hong Kong
Sport en Chine en 2022
Squash en 2022